Ла Меза има више значења:

 Ла Меза (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меза (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику